Mutzenhof ist ein Ortsname:

 Mutzenhof (Isen), Gutshof beim Dorf Burgrain von Markt Isen, Landkreis Erding, Bayern; siehe Burgrain (Isen)#Mutzenhof
 Mutzenhof (Murrhardt), Hof im Stadtteil Kirchenkirnberg von Murrhardt, Rems-Murr-Kreis, Baden-Württemberg